Fredrika Sofia Vilhelmina av Preussen, tyska: Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, född 3 juli 1709 i Berlin, död 14 oktober 1758 i Bayreuth, var en preussisk prinsessa, och äldsta dotter till kung Fredrik Vilhelm I och Sofia Dorotea av Hannover. Gift 1731 med markgreven Fredrik III av Brandenburg-Bayreuth. Hon är berömd för sina memoarer och är även känd som musiker (flöjtist) och kompositör. Med maken lät hon också uppföra flera berömda rokokobyggnader i Bayreuth.

Biografi
Vilhelmina blev under sin barndom misshandlad av fadern och fick ett mycket nära förhållande till brodern Fredrik, som också behandlades illa av fadern. Hennes mor ville länge gifta bort henne med en brittisk prins, hennes far med en österrikisk, och då detta inte lyckades blev hon mot sin vilja bortgift med sin syster Sofias trolovade av fadern, som hotade med hämnd på hennes bror om hon inte samtyckte. Äktenskapet var i början lyckat men blev snart olyckligt genom makens relation till Dorothea von Marwitz, som blev offentlig mätress vid hovet.

Då paret besteg tronen, i maj 1735, drog de igång byggnadsprojekt som gjorde Bayreuth-rokokon berömd och nästan ruinerade staten. De grundade även universitetet i Erlangen. Vilhelmina gjorde sitt hov till ett centrum för kulturlivet i Tyskland, omgav sig med kvickhuvuden och artister och tog emot Voltaire och Fredrik den store som gäster. 1750 besökte hon Berlin och mötte Voltaire, Maupertuis och La Mettrie. Hon mottog ett underhåll från sin bror och försåg i gengäld hans armé med soldater. 

Under det österrikiska tronföljdskriget, 1740–1748, försökte Österrike få över henne på sin sida mot Preussen, och ett möte med Maria Theresia i september 1745 ledde till en konflikt med hennes bror. Hon mötte sina syskon för sista gången 1754, då hennes bror svor sin eviga lojalitet mot henne; hon agerade sedan som hans agent i södra Tyskland under sjuårskriget, 1756–1763, fram till sin död i oktober 1758. 

Hon komponerade även musik, så som operan Argenore (1740), som uppfördes till makens födelsedag. Hon författade sina memoarer: Memoires de ma vie (1748).

Anfäder

Referenser

  

Födda 1709
Avlidna 1758
Kvinnor
Preussens prinsessor
Tyska klassiska kompositörer
Tyska musiker under 1700-talet
Tyska författare under 1700-talet